Opfer steht für:

 Opfer (Religion), religiöse Darbringung an eine Gottheit
 Tatopfer, als Kurzform: durch Straftaten zu Schaden kommendes Rechtssubjekt oder -objekt
 Opfer (StPO-A), Strafprozessrecht in Österreich
 Opfer (Schimpfwort), Nutzung ab den 2000er-Jahren
 Opfer (Schach), absichtliches Aufgeben einer Spielfigur

Werktitel:
 Das Opfer (1918), deutscher Film von Joe May
 Opfer (1920), deutscher Film von Ernst Fiedler-Spies
 Opfer (1986), multinationaler Film von Andrei Tarkowski

Opfer ist der Familienname folgender Personen:
 Darrell Opfer (* 1941), US-amerikanischer Politiker 
 David Opfer (1825–1876), Bürgermeister und Abgeordneter des Kurhessischen Kommunallandtages
 Fanny Opfer (1870–1944), deutsche Sopranistin
 Gustav Opfer (1876–1957), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule
 Roland Opfer (* 1974), deutscher Ruderer und Olympiateilnehmer 

Siehe auch: